Чинтепек има више значења:

 Чинтепек (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Чинтепек (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику